Jardim América é um bairro situado ao norte do centro da cidade brasileira de Caxias do Sul. Em 2000 foi medida uma população de 6.678 habitantes no bairro. O bairro possui como ponto forte, ter a CIC. É um bairro de classe média.

Bairros de Caxias do Sul